Zlokutjene kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Zlokutjene (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Septemvri, 
 Zlokutjene (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Samokov, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar